Мартин Вальент (; ) — словацкий футболист, защитник клуба «Мальорка» и сборной Словакии. Участник чемпионата Европы 2020.

Клубная карьера 
Вальент — воспитанник клуба «Дубница». В 2012 году он дебютировал в чемпионате Словакии за основной состав. Летом 2013 года Вальент перешёл в итальянскую «Теранану». 28 сентября в матче против «Варезе» он дебютировал в итальянской Серии B. В 2015 году в поединке против «Кальяри» Мартин забил свой за «Тернану». Летом 2017 года Вальент перешёл в «Кьево», но был оставлен в аренде ещё на сезон в «Тернане». Летом 2019 года Мартин на правах аренды перешёл в испанскую «Мальорку». 31 августа в матче против «Алькоркона» он дебютировал в Сегунде. По итогам сезона Вальент помог команде выйти в элиту, а клуб выкупил трансфер игрока на 1,5 млн. евро. 17 августа 2019 года в матче против «Эйбара» он дебютировал в Ла Лиге. По окончании сезона клуб вылетел из элиты, но Вальент остался в команде. 3 октября 2020 года в поединке против «Тенерифе» Мартин забил свой первый гол за «Мальорку». По итогам сезон он вновь помог клубу выйти в элиту.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Словакии Вальент принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Польши и Англии. В поединке против поляков Мартин забил гол.

4 июня 2018 года в товарищеском матче против сборной Марокко Вальент дебютировал за сборную Словакии.

В 2021 году Вальент принял участие в чемпионате Европы 2020. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Дубница»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Мальорка»